Sponde ist der Name 

 eines Jupitermondes, siehe Sponde (Mond).
 einer der Horen aus der griechischen Mythologie, siehe Sponde (Mythologie).
 von Henri de Sponde (auch: Henricus Spondanus; 1568–1643), französischer Jurist, Historiker und von 1626 bis 1629 Bischof von Pamiers
 von Jean de Sponde (auch: Johannes Spondanus; 1557–1595), französischer Humanist und Dichter